Erlenbach (Zwitserland), een gemeente in het kanton Zürich.
Erlenbach (Landkreis Heilbronn), een gemeente in Baden-Württemberg.
Erlenbach (Kaiserslautern), een deelgemeente van Kaiserslautern in Rijnland-Palts
Duitse naam voor Albé, een gemeente in de Elzas

Zie ook
Erlenbach am Main 
Erlenbach bei Dahn 
Erlenbach bei Kandel
Erlenbach bei Marktheidenfeld 
Erlenbach im Simmental